Lang en gelukkig (film)
Lang en gelukkig (toneelstuk)